Анато́лий Во́лков: Волков, Анатолий (1924—2000) — американский учёный и советский разведчик в годы Второй мировой войны.
 Волков, Анатолий (род. 1961) — советский каноист.
 Волков, Анатолий Александрович (род. 1952) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Волков, Анатолий Андреевич (1909—1981) — советский литературовед.
 Волков, Анатолий Евгеньевич (1922—2011) — советский военачальник, заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского по политической части, генерал-лейтенант авиации.
 Волков, Анатолий Иванович (1927—2014) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Волков, Анатолий Панфилович (род. 1948) — генерал-майор связи, мэр Новочеркасска. 
 Волков, Анатолий Филиппович (род. 1948) — советский и российский теннисист, теннисный тренер.